

Toponyme 

 Alu, un ruisseau de Belgique ;
 Alu, un bourg d'Estonie appartenant à la commune de Rapla ;
 Alu, un volcan en Éthiopie.

Patronyme 

 François Alu, le premier danseur au Ballet de l'Opéra national de Paris ;
 Jeff Alu, un astronome américain découvreur d'astéroïdes et codécouvreur de comètes.

Abréviation 
Alu est une abréviation qui signifie :
 Aluminium, en langage familier, un métal.

Sigle 
ALU peut faire référence à :
 Arithmetic and logical unit, une partie d'un processeur dans un ordinateur ;
 Alcatel-Lucent, un équipementier télécoms et réseaux ;
 African Leadership University, un réseau d'universitaires africains ;
 Amazon Labor Union, un syndicat américain lié à Amazon.

Code 
ALU peut faire référence à :
 .

Voir aussi 
 Séquence ALU, en biochimie
 Enzyme Alu I, en biochimie

Abréviation